Interlandi est un patronyme pouvant désigner :
 Frank Interlandi (1924-2010), est un dessinateur de presse américain ;
 Phil Interlandi (1924-2002) est un dessinateur et cartoonist américain ;
 Telesio Interlandi (1894-1965), journaliste italien.